Еквівалент (, англ. ,  n) — предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.

Еквівалентний (від , род. відм. aequivalentis — «однаковий», букв. «рівновартісний») — «рівнозначний», «рівноцінний», однаковий за величиною; Наприклад, еквівалентний обмін — обмін рівноцінними товарами, предметами, частками тощо.

 Еквівалент (аналог) — продукт або товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому продукту або товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.
 Еквівалент антени
 Еквівалент (лінгвістика) — лінгвістична еквівалентність
 Еквівалент мережі
 Механічний еквівалент тепла
 Тротиловий еквівалент
Еквівалентність лікарських засобів в Україні 

 У хімії:
 Електрохімічний еквівалент
 Еквівалент речовини

Див. також 
 Еквівалентний діаметр тіла